Цезар (титул) — один з титулів, що використовувався у Римській імперії.

Цезар — ім'я.
 Цезар Бароній — італійський церковний історик, кардинал римо-католицької церкви, бібліотекар Ватикану.

Цезар — прізвище.
 Гай Юлій Цезар I (206 до н. е. — 166 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, прадід Гая Юлія Цезаря Диктатора.
 Гай Юлій Цезар II (170 до н. е. — після 130 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, дід Гая Юлія Цезаря Диктатора.
 Гай Юлій Цезар Страбон Вопіск (130 до н. е. — 87 до н. е.) — політичний, військовий діяч, поет та красномовець часів Римської республіки.
 Гай Юлій Цезар (Старший) Страбон (бл. 135 до н. е. — 85 до н. е.) — римський сенатор, квестор, претор, проконсул, намісник провінції Азія (91 до н. е.) батько Гая Юлія Цезаря Диктатора.
 Ґай Юлій Цезар Диктатор (100 до н. е. — 44 до н. е.) — давньоримський державний і політичний діяч, полководець, письменник. Найбільш відомий з людей, що носили ім'я Гай Юлій Цезар.
 Гай Юлій Цезар Октавіан (Август)  (63 до н. е. — 4 н. е.) — перший римський імператор (з 27 до н. е.), засновник династії Юліїв-Клавдіїв.
 Гай Юлій Цезар Віпсаніан (20 рік до н. е. — 4 рік н. е.) — син Марка Віпсанія Агріппи політичний та військовий діяч ранньої Римської імперії.
 Гай Юлій Цезар Германік (Калі́гула) (12 рік н. е. — 41 рік н. е.) — римський імператор з династії Юліїв-Клавдіїв

 Рей Цезар (1958) — англійський художник-неосюрреаліст;
 Ігор Цезар (1960) — руандійський дипломат, посол Руанди в Німеччині (2015) та в Україні і Польщі за сумісництвом (з 2017).

Інше 
 Салат «Цезар» — страва північноамериканської кухні.
 САУ «Цезар» — французька 155-мм самохідна артилерійська установка.